Az Allsvenskan 1938-39-es szezonja volt a bajnokság tizenötödik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IF Elfsborg lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag